Стікс — одна з річок Аїду, що сім разів обтікала підземне царство. З грецької міфології
 Стікс — один з супутників Плутона
 Стікс — українське видавництво
 Styx — американський рок-гурт
 Стікс — австрійсько-німецький фільм реж. Вольфганг Фішер

Ріки 
 річка Стікс в Пермі, ліва притока Егошихи
 річка Стікс у Тасманії, Австралія
 річка Стікс в Онтаріо, Канада
 річка Стікс у шт. Флорида, США
 річка Стікс у шт. Джорджія, США
 річка Стікс у шт. Кентуккі, США
 річка Стікс у шт. Огайо, США
 річка Стікс у шт. Алабама, США
 річка Стікс на Алясці, США